Поля́рник — участник полярных экспедиций, исследователь полярных районов; зимовщик на полярной или дрейфующей станции.
 Полярник — исчезнувшее село в Симферопольском районе в Крыму.
 Полярник — река в Якутии, приток Адычи.
 «Полярник» — документальный фильм 2008 года по сценарию Николая Волкова и Бориса Стругацкого.